La Nationalliga A 1959/60 fue la 63.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1960
Fútbol en 1959
Fútbol en 1960
Suiza en 1959
Suiza en 1960